Сезон 1968/69 стал для «Манчестер Юнайтед» 67-м сезоном в Футбольной лиге и 24-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В чемпионате «Юнайтед» занял 11-е место. В Кубке европейских чемпионов команда не смогла во второй раз подряд сыграть в финале, уступив в упорной борьбе в полуфинале «Милану».

По окончании сезона, 4 июня 1969 года, сэр Мэтт Басби покинул пост главного тренера, который он занимал на протяжении 24 лет. Он объявил о своём решении 14 января. На смену ему пришёл Уилф Макгиннесс.

Лучшим бомбардиром в чемпионате стал Джордж Бест с 19 голами. Денис Лоу стал лучшим бомбардиром во всех турнирах с 30 забитыми мячами.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок европейских чемпионов

Межконтинентальный кубок

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1968/69 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1968/1969
Манчестер Юнайтед